De 18e editie van de Europe Cup werd gehouden in 1995 in de Noorse plaats Kristiansand. Het toernooi werd gewonnen door het Deense Lillerød BK.

Knock-outronde

Halve finales

Finale

Winnaar 

1995
Badminton in 1995
Europees kampioenschap in Noorwegen
Kristiansand